Juan Bernat Velasco (Cullera, 1 maart 1993) is een Spaans voetballer die doorgaans als linksback speelt. Hij verruilde FC Bayern München in augustus 2018 voor Paris Saint-Germain. Bernat debuteerde in 2014 in het Spaans voetbalelftal.

Clubcarrière

Valencia
Bernat komt uit de jeugdacademie van Valencia CF. Hij debuteerde tegen Racing Santander op 27 augustus 2011. Deze wedstrijd  startte hij en werd hij na de rust vervangen, toen Santander met 1-2 voor stond. Valencia won het duel uiteindelijk met 4-3. Hij scoorde z'n eerste doelpunt voor Valencia op 28 november 2012 in de Copa del Rey. Valencia won met 3-1 van UE Llagostera en Bernat scoorde het derde doelpunt voor Los Che.

Bayern München
Op 7 juni 2014 tekende Bernat een vijfjarig contract bij de Duitse topclub FC Bayern München. Hij debuteerde op 22 augustus 2014 op de openingsspeeldag van het seizoen 2014/15 tegen VfL Wolfsburg (2-1 winst). Op 17 september 2014 debuteerde hij in de Champions League in de thuiswedstrijd tegen Manchester City (1-0 winst). Op 30 januari 2015 maakte Bernat zijn eerste goal bij Bayern in de verloren wedstrijd tegen VfL Wolfsburg.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Bernat kwam uit voor Spanje -16, Spanje -17, Spanje -19, Spanje -20 en Spanje -21. Onder leiding van bondscoach Vicente del Bosque debuteerde hij op zondag 12 oktober 2014 in het Spaans voetbalelftal, net als Rodrigo Moreno (Valencia). Hij viel in die wedstrijd na zeventig minuten in voor Andrés Iniesta tijdens een kwalificatiewedstrijd voor het EK 2016, in en tegen Luxemburg. Bernat maakte tijdens zijn debuut in de 88ste minuut de 0–4 voor Spanje, tevens de eindstand.

Erelijst 

Spaans voetballer